Жуа́н Пе́дру душ Са́нтуш Гонса́лвеш (; ) — португальский футболист, защитник. Известен под именем Шина ().

Карьера 
Начинал португалец свою карьеру в клубе «Фатима». Там футболист сыграл 23 матча. Следующими клубами футболиста были «Мая», «Навал» и «Белененсеш». Особенно удачно Шина играл в Навале, где отыграл 84 встречи. 12 февраля 2009 года Шина подписал контракт с донецким «Металлургом». Контракт рассчитан на 2,5 года. По окончании контракта в июне 2013 года покинул клуб.

Достижения 
 Финалист Кубка Украины: 2011/12

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Помбал»
Игроки ФК «Фатима»
Игроки ФК «Мая»
Игроки ФК «Навал»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Неа Саламина»
Игроки ФК «Вилафранкенсе»
Игроки ФК «Мариньенсе»